Colfax steht für:

 Colfax Corporation, US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen
 Colfax-Massaker, Massaker an Schwarzen in Louisiana 1873

Colfax ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Colfax (1836–1911), Second Lady der Vereinigten Staaten
 Schuyler Colfax (1823–1885), US-amerikanischer Vizepräsident

Colfax ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Colfax (Arkansas), im Baxter County
 Colfax (Illinois), im McLean County
 Colfax (Indiana), im Clinton County
 Colfax (Iowa), im Jasper County
 Colfax (Kalifornien), im Placer County
 Colfax (Kentucky), im Fleming County
 Colfax (Louisiana), im Grant Parish
 Colfax (New Mexico)
 Colfax (North Carolina), im Guilford County
 Colfax (North Dakota), im Richland County
 Colfax (Ohio)
 Colfax (Pennsylvania)
 Colfax (Texas)
 Colfax (Washington), im Whitman County
 Colfax (West Virginia)
 Colfax (Wisconsin), im Dunn County
 Colfax (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Colfax Spring (Kalifornien)

in Kanada:
 Colfax (Saskatchewan)

im NRHP gelistete Objekte:
 Colfax Carnegie Library, in Colfax, Indiana, ID-Nr. 94000230
 Colfax County Courthouse in Springer, in Springer, New Mexico, ID-Nr. 87000883
 Colfax Elementary School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002660
 Colfax Freight Depot, in Colfax, Kalifornien, ID-Nr. 99001564
 Colfax Municipal Building, in Colfax, Wisconsin, ID-Nr. 03001542
 Colfax Passenger Depot, in Colfax, Kalifornien, ID-Nr. 98001605
 Colfax Public Library, in Colfax, Iowa, ID-Nr. 83004719
 Colfax Theater, in South Bend, Indiana, ID-Nr. 85001208

Siehe auch:
 Colfax County
 Colfax Township